Чеканово — название населённых пунктов в России:

 Чеканово — посёлок в Третьяковском районе Алтайского края.
 Чеканово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Чеканово — деревня в Кашинском районе Тверской области.